

Geografia

Austria 
 Attersee am Attersee – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Attersee – jezioro

Niemcy 
 Attersee – jezioro

Osoby 
 Christian Ludwig Attersee – austriacki malarz